Toponímia: Diversos indrets de l'Alta Ribagorça
 Barranc de Besiberri
 Estany de Besiberri
 Estanyets de l'Obaga de Besiberri
 Vall de Besiberri
 Massís del Besiberri
 Una sèrie de pics:
 Besiberri del Mig
 Besiberri Nord
 Besiberri Sud

Referències